A600 peut faire référence à :
 Van Hool A600, un autobus fabriqué par Van Hool ;
 Van Hool NewA600, un autobus fabriqué par Van Hool.